Лютомерск () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пабяницкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 7015 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Александрув-Лудзки
 Гмина Даликув
 Константынув-Лодзинский
 Гмина Пабянице
 Гмина Поддембице
 Гмина Водзерады
 Гмина Ласк

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства